Ve puede referirse a:
 la letra “v”;
 В, tercera letra del alfabeto cirílico;
 Ve, un dios nórdico;
 Venezuela, un país sudamericano, de acuerdo a la norma ISO 3166-1;
.ve, dominio superior geográfico de Venezuela; 
 el idioma venda, hablado en ciertas regiones del sur africano, de acuerdo a ISO 639; o
 el nervio mandibular, también llamado Ve.